Mount Read ist der Name folgender Berge:
Mount Read (British Columbia), ein Berg auf Gilford Island, Kanada
Mount Read (Northern Territory), ein Hügel im Northern Territory Australiens
Mount Read (Tasmania), ein Berg in der West Coast Range, Australien